Alkandros () ist der Name von:
 Alkandros (Tyrann), Tyrann von Akragas

in der klassischen Mythologie:
 Alkandros (Lykier), ein lykischer Kämpfer im trojanischen Krieg
 Alkandros (Sohn des Trophonios), schlägt dem Lykurgos ein Auge aus
 Alkandros (Genosse des Aeneas), von Turnus getötet
 Alkandros (Sohn des Munichos), ein Seher, der in einen Vogel verwandelt wird